Pinyol o endocarpi, part interna del pericarpi que està en contacte amb la llavor
 Casa Pinyol, edifici modernista de l'arquitecte Pere Caselles i Tarrats de la ciutat de Reus (Baix Camp)
 Serra de Pinyol, serra entre els municipis de Bellprat i Santa Maria de Miralles a la comarca de l'Anoia
 Biografies:
 Enric Pinyol i Leal (Lleida, 1972), escriptor
 Joaquim Pinyol i Navàs (Tortosa, ? - 1896), empresari, banquer i polític català
 Joan Pinyol i Colom (Capellades, 1966), escriptor català 
 Lluís G. Pinyol i Agulló (? - 1936), advocat i polític català
 Pere Pinyol (1952-2013), actor i director català